Владимир Андрющенко:
 Андрющенко, Владимир Васильевич (род. 1982) — российский легкоатлет.
 Андрющенко, Владимир Кузьмич (1919—1986) — Герой Советского Союза.